Christian Kalkbrenner ist der Name folgender Personen:

* Christian Kalkbrenner (Komponist) (1755–1806), deutscher Komponist und Chorleiter
 Christian Kalkbrenner (Unternehmensberater) (* 1960), deutscher Unternehmensberater